Ште́рба () — фамилия чешского происхождения. Известные носители:

 Штерба, Гюнтер (род. 1922) — немецкий зоолог и ихтиолог-любитель.
 Штерба, Ян (род. 1981) — чешский гребец-байдарочник.